Перица Перо Квргић (Српске Моравице, 4. март 1927 — Загреб, 23. децембар 2020) био је југословенски, српски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1956. || Опсада || Перица (као Перица Квргић)
|-
| 1957. || Љубов Јароваја (ТВ) || /
|-
| 1957. || Гледаоци и ми (ТВ) || Арлекин
|-
| 1958. || Х-8 || Мр. Јакупец
|-
| 1958. || Ноћни гост (ТВ) || /
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || Матео
|-
| 1959. || Ујкин сан (ТВ) || /
|-
| 1959. || Човјек у футроли (ТВ) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Друг председник центарфор || Ненад
|-
| 1960. || -{L'enclos}- || Санчез
|-
| 1960. || Женидба (ТВ) || /
|-
| 1960. || Варалице (ТВ) || /
|-
| 1960. || На тараци (ТВ) || Дум Марин
|-
| 1961. || Срећа долази у 9 || Професор
|-
| 1961. || Позорница без завјесе (ТВ) || /
|-
| 1961. || Човјек од важности (ТВ) || /
|-
| 1962. || Степа || 	
|-
| 1962. || Свечаност (ТВ) || Писар
|-
| 1962. || Скерцо за Марула (ТВ) || /
|-
| 1963. || Арина (ТВ) || /
|-
| 1964. || Тисућу и једна страст (ТВ) || /
|-
| 1965. || Просидба || /
|-
| 1965. || Чаробна ноћ (ТВ) || /
|-
| 1967. || Тврдица (ТВ) || Харпагон
|-
| 1967. || Пријатељи (ТВ) || Петрус
|-
| 1969. || Дневник Оченашека || Бријач
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Јана (ТВ) || Иштван Варга (као Петар Квргић)
|-
| 1970. || Смртни звуци (ТВ) || /
|-
| 1970. || Глорија (ТВ) || Дон Зане
|-
| 1973. || Сеоба душе (ТВ) || /
|-
| 1973. || Голгота (ТВ) || /
|-
| 1975. || Симха (ТВ) || Рафаел
|-
| 1978. || Пријеки суд || Председник преког суда
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1981. || Краљево (ТВ) || /
|-
| 1982. || Непокорени град || Аугуст Цесарец
|-
| 1983. || У логору (ТВ) || Жидов
|-
| 1984. || Скретничар (ТВ) || Скретничар
|-
| 1985. || Нитко се неће смијати (ТВ) || Господин Затурецки
|-
| 1986. || Три луталице (кратки) || /
|-
| 1986. || Не дај се, Флоки || Флоки (глас)
|-
| 1987. || ТВ Театар Ујаков Сан (кратки) || Кнез Гаврила
|-
| 1987. || Кризантема (кратки) || /
|-
| 1987. || На крају пута (кратки) || /
|-
| 1987. || Олујна ноћ (кратки) || /
|-
| 1988. || У средини мојих дана || Отац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1992. || Каменита врата || /
|-
| 1995. || Наусикаја || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2001. || Стилске вјежбе (кратки) || /
|-
| 2003. || Доктор лудости || Др. Емил Хофбауер
|-
| 2006. || Све џаба || Чича
|-
| 2006. || Црвено и црно || Феликсова бака
|-
| 2009. || Гуливер (кратки) || Наратор (глас)
|-
| 2009. || Загребачке приче || Станко (сегмент "Инкасатор")
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те▲
|- 
| 2011. || Зима(кратки) || Пролазник
|-
| 2012. || Ноћни бродови || Блажо Копривица
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 Перо Квргић: Политичари су лоши глумци („Вечерње новости”, 29. мај 2013)
 Овако је Перо Квргић говорио у последњем интервјуу за "Новости", (23. децембар 2020)

Рођени 1927.
Умрли 2020.
Врбовшчани
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Срби у Хрватској